«Ве́лес» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан в 2016 году.

История 
«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. Клуб — частный, финансируется за счёт средств учредителей. Титульный спонсор — ИК «Велес Капитал».

В 2016 году принял участие в Первенстве России среди любительских футбольных клубов (III дивизион) в зоне «Москва» (МРО Центр), занял 2-е место.

В сезоне-2017/18 клуб получил право выступать в Первенстве ПФЛ (группа «Запад»). Первый матч в профессиональном статусе: 19 июля 2017 года, «Велес» — «Спартак» (Кострома) — 1:3. По итогам сезона клуб занял 4-е место. Сначала домашние игры команда проводила на стадионе «Автомобилист» на Вятской улице, 41. Затем домашним стадионом стал «Спартаковец».

В сезоне-2018/19 занял 3-е место. В Кубке России в первые 2 сезона в профессиональном футболе клуб сыграл 2 матча и оба проиграл (вылетал на первой же стадии).

В сезоне-2019/20 руководством была поставлена задача по выходу в ФНЛ, и «Велес» её выполнил, заняв 1-е место по итогам осенней части первенства в группе «Запад», весной из-за событий, связанных с пандемией коронавируса, турнир не был возобновлён, итоги были утверждены в соответствии с промежуточными результатами состоявшейся части соревнования. В Кубке России клуб дошёл до 1/32 финала, где уступил московскому «Торпедо» в серии послематчевых пенальти.

Клуб активно работает над привлечением болельщиков в социальных сетях, является одним из лидеров ПФЛ по количеству подписчиков. В 2018 году «Велес» одним из первых в российском футболе снял реалити-сериал «Команда» о жизни клуба.

Молодёжная команда клуба с сезона-2017 («Велес»-м) играет в первенстве III дивизиона в зоне «Москва», в 2018 году перешла под эгиду ДЮСШ № 75 «Савёловская» и с сезона-2018 выступает под названием СШ № 75 (вторая команда СШ № 75 — участник первенства Москвы среди ЛФК в дивизионе «Б» сезонов 2019 и 2021 годов). Домашний стадион — «Автомобилист».

Визитная карточка

Клубные цвета 
Согласно официальному сайту клуба.

Достижения

Национальные

ПФЛ 
 Победитель: 2019/20 (зона «Запад»)
 Бронзовый призёр: 2018/19 (зона «Запад»)

Третий дивизион 
 Серебряный призёр: 2016 (зона «Москва»)

Клубные рекорды

В России

Самые крупные победы 
 во Втором дивизионе — 7:0 — над «Коломной» (02.06.19).
 в Третьем дивизионе — 10:0 — над «Тимирязевцем» (Москва) (18.08.16).

Самые крупные поражения 
 во Втором дивизионе — 0:3 — от «Луки-Энергия» (Великие Луки) — (03.08.18), от «Казанки» (Москва) (22.09.18).
 в Третьем дивизионе — 0:2 — от «Зеленограда» (16.06.16).
 в ФНЛ — 0:6 — от «СКА-Хабаровска» (23.10.22).

Результаты выступлений

Главные тренеры 
 2017—2019 — Сергей Лапшин
 2019—2021 — Алексей Стукалов
 2021 — Дмитрий Безняк ()
 2021 — Артём Куликов
 2022 — Денис Бушуевen
 2022 — Сергей Петренко
 2022 — Михаил Сальников
 2022— — Артём Куликов

Текущий состав 
.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбол как инвестиция: насколько успех команды зависит от вложенных средств? 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы